Le nom Clarion peut désigner :

Toponyme 
 Clarion, une ville de l'Iowa
 Clarion, une ville de Pennsylvanie qui a donné son nom au comté de Clarion et à l'université de Clarion.
 Clarion, une des Îles Revillagigedo, archipel volcanique mexicain de l'océan Pacifique

Patronyme
  (1878-1961), général français.

Autres 
Clarion, langage L4G de programmation informatique 
 Clarion, une entreprise japonaise d'autoradio et de systèmes embarquées
 Opération Clarion, une opération alliée de bombardement de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Clarion, enseigne hôtelière milieu-de-gamme appartenant au groupe Choice Hotels